Stingray (englisch für „Stechrochen“) bezeichnet:

 Stingray (Achterbahn), Achterbahntyp des niederländischen Herstellers Vekoma
 Stingray (Flugzeug), ein experimentelles Flugzeug
 zwei Modelle des Sportwagens Corvette („Sting Ray“ und „Stingray“)
 Stingray (Panzer), einen leichten Kampfpanzer aus den USA
 Stingray (Torpedo), einen Torpedo der Royal Navy
 Music Man StingRay, eine Bassgitarre
 einen planetarischen Nebel, siehe Stingray-Nebel (auch: Hen 3-1357) 
 Stingray (Boot), einen US-amerikanischen Hersteller von Motorbooten 
 USS Stingray (SS-186), ein U-Boot der Salmon-Klasse
 ein fiktives U-Boot der Balao-Klasse im Film Mission: Rohr frei!
 Stingray (Band), eine 1978 in Südafrika gegründete Hardrock-Band
 Stingray (Feuerlöschlanze), ein Werkzeug von AVL List zur Brandbekämpfung von Lithium-Akkus von Kfz

Stingray ist der Titel von:
 Stingray (1978), US-amerikanischer Film von Richard Taylor 
 Stingray (Album), Album von Joe Cocker
 Stingray (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 1985 bis 1987
 Kommando Stingray, eine englische Science-Fiction-Serie von 1963 bis 1965 in Supermarionation